Callaway kan henvise til flere emner:

Steder i USA 
 Callaway, Florida – en by i Bay County, Florida
 Callaway, Maryland – et uafhængigt område i Maryland

 Callaway, Minnesota – en by i Becker County, Minnesota
 Callaway, Nebraska – en by i Custer County, Nebraska
 Callaway County – et amt i Missouri
 Callaway Gardens – 53 km² stort sports og ferieressort i Pine Mountain, Georgia
 Callaway Nuclear Generating Station – kernekraftværk i Callaway County, Missouri

Andre 
 Callaway Golf Company – amerikansk producent af golfudstyr
 Callaway Cars – amerikansk motorfirma